Dovey Johnson Roundtree (1914-2018), une militante afro-américaine des droits civiques, ordonnée ministre et avocate ;
 Richard Roundtree (1942-), un acteur américain.

Voir aussi 
 Nixon Pryor Roundtree, le cinquième album studio de Richie Rich, sorti le 30 juillet 2002